Дискваліфікація (від дис- та кваліфікація) — у спорті покарання спортсмена або команди за грубі порушення правил змагань або спортивної етики:
 Виключення спортсмена (або команди) через технічні порушення правил змагань з кваліфікаційного заліку (показані результати, зайняті місця та ін. не зараховуються);
 Позбавлення спортсмена (команди) або судді за порушення морально-етичних норм поведінки права виступати (судити) у спортивних змаганнях на певний строк (в окремих випадках така дискваліфікація тягне за собою позбавлення спортсмена отриманих ним спортивних звань). В особливих випадках дискваліфікація може бути і довічною (наприклад, в 1989 році довічно був дискваліфікований воротар збірної Чилі з футболу Роберто Рохас за симуляцію травми у відбірковому матчі чемпіонату світу 1990 року, що призвело до зриву гри. У 2001 році після принесених Рохасом вибачень дискваліфікація була знята).
 Позбавлення спортсмена (команди) за вживання заборонених препаратів (допінгу) права виступати в спортивних змаганнях на певний термін (подібна дискваліфікація тягне анулювання показаних спортсменом або командою результатів). Так, Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) позбавила збірну США першого місця в жіночій естафеті 4×400 м на Олімпіаді 2004 року в Афінах, а золоті медалі вручені росіянкам, які фінішували другими.В 2017 за підтримку державним урядом Росії таємної програми приймання спортсменами допінгу, IAAF позбавила Росію права виступати на міжнародних змаганнях. Ті російські спортсмени, які не були спіймані на вживанні допінгу, одержали право брати участь у змаганнях як приватні особи () під прапором IAAF. Державна символіка РФ на їхній одежі заборонена. В разі їх перемоги — під час вручення золотих медалів державний гімн РФ не виконується і прапор не підіймається. 

Дискваліфікація може бути умовною. Рішення про дискваліфікацію приймається спортивними клубами, товариствами, федераціями, спортивними комітетами.

Примітки

Посилання 
 Дискваліфікація  // 
Спортивні терміни